Jyrki Välivaara (né le  à Jyväskylä en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au JYP Jyväskylä, il commence sa carrière en senior en 1997. Il remporte la SM-liiga 2003 avec le Tappara Tampere. Il part alors en Suède. Il revient au JYP en 2008. L'équipe remporte son premier titre en 2009.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1997-1998|| JYP Jyväskylä|| SM-liiga|| 47|| 2|| 3|| 5|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| JYP Jyväskylä|| SM-liiga|| 54|| 5|| 7|| 12|| 30|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 1999-2000|| JYP Jyväskylä|| SM-liiga|| 53|| 5|| 13|| 18|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| JYP Jyväskylä|| SM-liiga|| 56|| 6|| 10|| 16|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Tappara Tampere|| SM-liiga|| 52|| 10|| 11|| 21|| 34|| 10|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 2002-2003|| Tappara Tampere|| SM-liiga|| 40|| 7|| 0|| 7|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Linköpings HC|| Elitserien|| 48|| 2|| 14|| 16|| 36|| 5|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2004-2005|| Linköpings HC|| Elitserien|| 47|| 5|| 10|| 15|| 48|| 5|| 0|| 1|| 1 || 8
|-
| 2005-2006|| Linköpings HC|| Elitserien|| 42|| 2|| 13|| 15|| 28|| 13|| 0|| 0 || 0|| 33
|-
| rowspan=2|2006-2007|| Linköpings HC|| Elitserien|| 11|| 1|| 0|| 1|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Malmö Redhawks|| Elitserien|| 31|| 2|| 11|| 13|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Malmo Redhawks|| Allsvenskan|| 43|| 5|| 23|| 28|| 62|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| JYP Jyväskylä|| SM-liiga|| 56|| 6|| 16|| 22|| 48|| 15|| 2|| 6|| 8|| 10
|-
| 2009-2010|| JYP Jyväskylä|| SM-liiga|| 14|| 3|| 5|| 8|| 10|| 14|| 0|| 2|| 2|| 8
|-
| 2010-2011|| JYP Jyväskylä|| SM-liiga|| 53|| 8|| 20|| 28|| 42|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Metallourg Novokouznetsk ||KHL || 53|| 2|| 16|| 18|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| JYP Jyväskylä|| SM-liiga|| 49|| 3|| 7|| 10|| 38|| 11|| 1|| 0|| 1|| 10
|-
| 2013-2014|| JYP Jyväskylä|| Liiga|| 45|| 3|| 11|| 14|| 32|| 3|| 0|| 1|| 1|| 2

Au niveau international

Références 

Naissance en mai 1976
Naissance à Jyväskylä
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur du JYP Jyväskylä
Joueur du Tappara
Joueur du Linköpings HC
Joueur des Malmö Redhawks
Joueur du Metallourg Novokouznetsk
Défenseur de hockey sur glace